Sacra Parentela – tema religioso trattato dall'arte sacra soprattutto in area nordica
 Sacra Parentela (Gandolfino da Roreto) – tempera su tavola di Gandolfino da Roreto del XVI secolo
 Sacra Parentela (Geertgen tot Sint Jans) – dipinto di Geertgen tot Sint Jans realizzato circa nel 1495